Progression (von lateinisch progressio „Fortschritt, Entwicklung“) steht für:

 Progression (Musik), die akkordische Fortschreitung
 Progression (Sprachunterricht), die Anordnung des Lern- und Lehrstoffes (Didaktik)
 das Fortschreiten einer Erkrankung, siehe Progredienz (Medizin)
 die Höherentwicklung in der Evolutionsbiologie, siehe Progressionsreihe (Biologie)
 die Eskalation von Sanktionen im Handball, siehe Handballregeln #Strafen

Berechnungen:
 Steuerprogression in der Einkommensteuer
 ein Tarifmodell bei Versicherungen, siehe private Unfallversicherung
 Spielsystem beim Roulette
 längerfristige Prognosen bei einem Horoskop

 Progressiv steht für:
 Progressiv (Grammatik), grammatische Kategorie von Verben
 progressive Musik, verschiedene Fortentwicklungen von Musikgenres
 progressiver (fortschreitender) Krankheitsverlauf, siehe Progredienz
 eine politische Einstellung, siehe Progressivismus
 in der Videotechnik Bilder im Vollbildverfahren
 fortschrittlich, siehe Fortschritt

Siehe auch:
 Progressivität (Eigenschaft, Grundhaltung)
 Progressive Corporation, US-amerikanischer Versicherungskonzern
 Progress (Begriffsklärung)